

Patronyme 

 Björn Runge (1961-), réalisateur suédois
 Carl Runge (1856-1927), mathématicien et physicien allemand
 Doris Runge (1943-), femme de lettres allemande
 Friedlieb Ferdinand Runge (1795-1867), chimiste allemand
 Hans Runge (1964-), ancien bassiste du groupe Die Ärzte
 Herbert Runge (1913-1986), boxeur allemand
 Iris Runge (1888-1966), mathématicienne appliquée et physicienne allemande. 
 Julius Runge (1843-1922), peintre allemand
 Linda Marlen Runge (1986-), actrice allemande
 Paul Runge (1908-1972), joueur canadien de hockey sur glace
 Philipp Otto Runge (1777-1810), peintre allemand

Toponyme 
 Runge, ville du Texas ;
 Runge, cratère météoritique situé sur la face visible de la Lune.

Homonymie de toponyme